Der Name Morpheus steht für:

 Morpheus, den griechischen Gott des Traumes
 Morpheus (Roman), einen Roman der US-amerikanischen Autorin Jilliane Hoffman
 Morpheus (Filesharing-Client), ein File-sharing-Programm für das Internet
 Morpheus, eine Figur aus dem Film Matrix
 Morpheus, eine österreichische Lokomotive, siehe KFNB – Tiger bis Mora
 Morpheus, ein von der Firma Freenotes entwickeltes Konzert-Metallophon
 Projekt Morpheus, ein Projekt der NASA, um einen Prototyp für Mondlandefahrzeuge zu testen
 Project Morpheus 2014, Codename für das Sony Virtual Reality Headset für die Playstations 4 und Vita
 (4197) Morpheus, einen Asteroiden
 Morpheus (Band), eine deutsche Progressive-Rock-/Fusion-Band
 Morpheus Hotel, ein Gebäude in Macau